Брайон Говард Джеймс (; 20 февраля 1945, Редлендс, Калифорния, США — 7 августа 1999, Малибу, Калифорния, США — американский актёр, прославившийся ролями в классических фильмах ужасов и фантастических лентах категории «В». Снимался в фильмах «Бегущий по лезвию», «Плоть и кровь», «Враг мой», «Пятый элемент» и других.

Биография 
Брайон Джеймс родился в городе Редландс, Калифорния. Вскоре его семейство переехало в Бомонт, Калифорния, где его отец стал владельцем кинотеатра, что, по заявлению самого актёра, сыграло в его жизни значительную роль. Кроме него в семье было ещё два брата — Крейг и Честер. После окончания в 1962 году средней школы Бомонта, Джеймс поступил в государственный университет в Сан-Диего, где специализировался в театральном искусстве. После его окончания переехал в Нью-Йорк, где ему приходилось работать на самых различных работах, он даже служил в Национальной гвардии. Вместе со своим другом детства Тимом Томерсоном и его женой бесплатно служил поваром и дворецким у Стеллы Адлер, известного преподавателя сценического мастерства, в обмен на уроки сценического искусства. Некоторое время играл в небольших театрах, а в 1973 году перебрался в Лос-Анджелес, где начал сниматься на телевидении.

Его карьера актёра началась в 1974 году, когда он снялся в эпизоде телесериала «Уолтоны». За свою творческую карьеру Брайон Джеймс снялся в более полусотне фильмов. Работал с такими режиссёрами, как Ридли Скотт, Андрей Кончаловский, Люк Бессон. Более всего он запомнился по таким ролям, как репликант Леон в фильме «Бегущий по лезвию» (1982) и генерал Мунро в фильме «Пятый элемент» (1997). По его собственному признанию незадолго до смерти он снялся в 125 фильмах и в более 100 эпизодах телесериалов, многие из которых даже не учтены в самой большой базе данных кино (IMDb.com).

Был женат на Максин Джеймс (развёлся в 1996 году), в браке с которой у него родился сын Джефф.

Брайан скоропостижно (ещё до приезда скорой помощи) скончался 7 августа 1999 года от инфаркта миокарда в своём доме в Малибу, Калифорния. Был кремирован, а пепел развеян над водами Тихого океана. После смерти актёра в прокат вышли ещё несколько картин, последняя из которых, «Точка Феникса», вышла в 2005 году. Кинофильм «Король жив» (2000) был посвящён актёру.

Фильмография

Кино

Телесериалы

Игры

Примечания

Ссылки 

Умершие от инфаркта миокарда
Люди, чей прах был развеян
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Диего